Papp poate fi:

 Dănilă Papp (1867, Aciuva – 1950, Sibiu), general român
 Ioan P. Papp (1878–1959), jurist român, membru de onoare al Academiei Române 
 George Papp (1916–1989), caricaturist american
 Ildikó Papp (n. 1982), atletă maghiară
 Ioan Ignatie Papp (1848–1925), episcop ortodox român al Aradului
Ioan Papp (a Tomii) (1879-1949), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 László Papp (1926–2003), boxer maghiar
 László Papp (1905–1989), sportiv maghiar
 László Papp, episcop reformat maghiar din România
 Margit Papp (n. 1948), atletă maghiară
 Paul Papp (n. 1989, Dej), fotbalist român

Vezi 
 Pap
 Pfaff
 Pop (nume de familie)
 Popp
 Popa
 Popeni
 Popescu
 Popești
 Popov
 Popovici
 Popoviciu

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale